Bröderna kan syfta på

 "Bröderna" – dikt i Johan Ludvig Runebergs Fänrik Ståls sägner
 Bröderna (dikt) – dikt från 1901 av Annie Quiding (Åkerhielm)
 Bröderna (film) – svensk film från 1914 i regi av Mauritz Stiller
 Bröderna (film, 2009) – amerikansk film från 2009 regisserad av Jim Sheridan
 Bröderna (sällskap) – sällskap verksamt i Göteborg under 1900-talets början
  Bröderna (barndeckare) – barndeckare av Mårten Sandén, bok nr tio i serien Petrinideckarna
 Bröderna Lejonhjärta – en äventyrsroman av Astrid Lindgren från 1973

Se även
Bröder